Schermer bezeichnet 

 Schermer (Alkmaar), ein Ort in der Gemeinde Alkmaar in der niederländischen Provinz Nordholland
 Schermer (Polder)

Schermer ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelis Albertus Johannes Schermer (1824–1915), niederländischer Pferdemaler und Radierer
 Eva-Maria Schermer (* 1946), deutsche Richterin und Präsidiumsmitglied am Bundespatentgericht
 Gerlinde Schermer (* 1956), deutsche Ökonomin und Politikerin (SPD)
 Johann Martin Schermer (1785–1868), österreichischer Maler
 Jules Schermer (1908–1996), US-amerikanischer Filmproduzent
 Siegmund Schermer (1886–1974), deutscher Veterinärmediziner und Professor an der Universität Göttingen